Лас Коријентес има више значења:

 Лас Коријентес (Атотонилко ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Коријентес (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику